Паддингтон ():

Локации 
 Паддингтон — район Лондона
 Паддингтон — вокзал в Лондоне.
 Паддингтон — пересадочная станция в Лондоне.
  — район городской территории Сидней, Австралия.

Художественные произведения 
 Медвежонок Паддингтон — персонаж детской литературы.
 «Приключения Паддингтона» — британский комедийный фильм.
 «Приключения Паддингтона 2» — британско-французский комедийный фильм.